Посёлок Герцена — топоним, названный именем Александра Герцена:

 Герцена — посёлок в Лужском районе Ленинградской области.
 Посёлок санатория имени Герцена (Ге́рцено) — посёлок в Одинцовском городском округе Московской области России.
 Посёлок Герцена (Харьков) — исторический район Харькова.